Psallovius är ett släkte av insekter. Psallovius ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Psallovius